Рупрехт (король Німеччини)
 Рупрехт Баварський
 Рупрехт I (курфюрст Пфальцу)
 Рупрехт II (курфюрст Пфальцу)
 Рупрехт (архієпископ Кельна)